Niemcy:
 Dortmund-Mengede – okręg administracyjny Dortmundu
 Dortmund-Mengede – dzielnica Dortmundu
 Dortmund-Mengede – stacja kolejowa w Dortmundzie

Zobacz też:
 Mengede